Diamond Grove ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Diamond Grove (Arkansas)
 Diamond Grove (Virginia)
 Diamond Grove (Wisconsin)